

Astronomia
Chrétien – cratere lunare

Onomastica
Chrétien – variante francese del nome proprio di persona Cristiano

Persone
Henri Chrétien – fisico e astronomo francese
Jean Chrétien – politico canadese
Jean-Loup Chrétien – astronauta francese
Mickaël Chrétien – calciatore marocchino